Fraas est un patronyme porté notamment par :

 Charles Nicolas Fraas (1825-1875), ingénieur agronome et botaniste allemand ;
 Elisabeth Fraas, rameuse d'aviron danoise.